Кубок Кремля 1995 в мужском парном разряде проводился в 6-й раз. В основной сетке было 16 пар, 3 из которых получили wildcard от организаторов, ещё одна прошли через квалификацию.

Байрон Блэк и Джаред Палмер — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Якко Элтинг и Паул Хархёйс — не защищали свой титул.

Посев 

  Цирил Сук /  Даниэль Вацек (Полуфинал)
 ' Байрон Блэк /  Джаред Палмер (Титул)

<ol start="3">
  Рик Лич /  Скотт Мэлвилл ''(Первый раунд)
  Алекс О’Брайен /  Сэндон Стоулл ''(Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1995